Atlas kan syfta på:

 Atlas – en titan i grekisk mytologi
 Atlas –  en samling kartor som berör hela världen, se kartbok
 Atlas – ett begrepp i den textila bindningsläran, se satin
 Atlas (dator) – en dator som konstruerades på Victoria University of Manchester i början av 1960-talet
 ATLAS-experimentet – ett experiment i partikelfysik vid CERN
 Atlas (Gladiatorerna) – en av gladiatorerna i TV-programmet Gladiatorerna
 Atlas (musikgrupp) – ett svenskt band
 Atlas (raket) – en amerikansk rymdraketserie
 Atlas (staty) – en staty i New York.
 Atlas V – en amerikansk raket utvecklad av företaget Lockheed Corporation
 Atlas, Schweiz – en bergstopp i Graubünden, Schweiz 
 AB Atlas – ett tidigare svenskt industriföretag från Stockholm
 Atlasbergen  – en bergskedja i Algeriet
 Atlaskotan – den översta halskotan i människans ryggrad
 Atlasområdet – ett område i Stockholms innerstad
 Bokförlaget Atlas – ett svenskt bokförlag 
 Kvarteret Atlas – ett kvarter i Gamla stan i Stockholm

Astronomi 
 Atlas (måne) – en av Saturnus månar
 Atlas (månkrater) – en krater på Månen
 Atlas (stjärna) – en stjärna

Se även 
Mount Atlas – flera